Spitzer Bach und Spitzerbach sind Gewässernamen:

 Spitzer Bach, Unterlaufname des Thommerbaches in Fell, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Spitzer Bach (Donau), linker Zufluss der Donau in Spitz, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich; verläuft im Spitzer Graben

 Spitzerbach (Lein), rechter Zufluss des Mühlkanals neben der Lein an der Strübelmühle, Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Spitzerbach (Leithakanal), linker Oberlauf des Leithakanals oder Wiesgrabens bis nahe Pama, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland 
 Spitzerbach, anderer Unterlaufname des Breitenbrunner Bachs, rechter Zufluss des Rosenbachs in Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Spitzbach, Gewässername
 Spitzenbach